Miejscowości w USA:
 Felton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Felton – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Felton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Felton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 Felton (ang. Felton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
W Wielkiej Brytanii:
 Felton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Felton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Felton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)